Název Farský rybník má více vodních ploch:

 Farský rybník (Bělčice) – rybník na jižním okraji Bělčic v povodí levostranného bezejmenného přítoku Závišínského potoka v okrese Strakonice
Farský rybník (Broumov) – rybník v severozápadní části obce Broumov na potoce Tichá v okrese Tachov 
 Farský rybník (Horažďovice) – rybník severovýchodně od Horažďovic na pravostranném bezejmenném přítoku Březového potoka v okrese Klatovy
 Farský rybník (Malý Bor) – rybník jižně od Malého Boru na pravostranném bezejmenném přítoku Mlýnského potoka v okrese Klatovy
 Farský rybník (Rožmitál pod Třemšínem) – rybník ve Starém Rožmitále v okrese Příbram
 Farský rybník (Velké Popovice) – rybník ve Velkých Popovicích na levostranném bezejmenném přítoku Mokřanského potoka v okrese Praha-východ